Хосе Альберто Самбрано Веласко (; 15 апреля 1930, Мерида, Венесуэла — 1 сентября 2004, Каракас, Венесуэла) — венесуэльский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел (1979—1984).

Биография 

Являлся деканом юридического факультета Центрального университета Венесуэлы, занимал пост генерального директора министерства иностранных дел.

В 1979—1984 гг. — министр иностранных дел Венесуэлы. На этом посту уделял особое внимание разрешению территориального спора с Колумбией.

Источники 
 http://www.eluniversal.com/2004/09/03/pol_art_03107D
 http://www.eluniversal.com/2004/09/02/pol_art_02104G

Министры иностранных дел Венесуэлы